Малеин — фамилия.

Известные носители:
 Малеин, Александр Иустинович (1869—1938) — российский филолог-классик, библиограф, книговед.
 Михаил Малеин (ок. 894—963) — православный святой, основатель ряда монастырей на Киминской горе.
 Малеин, Николай Сергеевич (1920—1999) — советский, российский правовед, доктор юридических наук, профессор, специалист в области гражданского права.
 Фома Малеин (IX век — X век) — преподобный православной церкви.

См. также 

 Дева Малейн